A final das Equipes Masculinas da Ginástica Artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi realizada no Estádio Olímpico Indoor de Atenas em 16 de agosto.

Qualificatória

Final
Código:
SR - Argolas
HB - Barra fixa
PB - Barras paralelas
PH - Cavalo com alças
FX - Solo
VT - Salto sobre a mesa
AA - Individual Geral

Ligações Externas

Eventos da ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004